Helicothyrium är ett släkte av svampar. Helicothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helicothyrium